Ortega – miasto w Kolumbii
 ortega – odmiana winorośli, wyhodowana w 1948 roku

Osoby 
 Amadeo Ortega – piłkarz paragwajski
 Amancio Ortega – hiszpański miliarder
 Aniceto Ortega –  meksykański lekarz i chirurg oraz kompozytor i pianista
 Ariel Ortega – argentyński piłkarz
 Daniel Ortega – polityk, prezydent Nikaragui
 Emanuel Ortega – argentyński piosenkarz pop i aktor
 Francisco Robles Ortega – meksykański duchowny katolicki
 Jaime Ortega – kubański duchowny katolicki
 Jeannie Ortega – amerykańska wokalistka, aktorka, tancerka
 Jenna Ortega – amerykańska aktorka dziecięca
 José Ortega Torres – hiszpański poeta
 José Ortega y Gasset – filozof i eseista hiszpański
 Kenny Ortega – producent, choreograf i reżyser
 Lexy Ortega – kubański szachista
 Llorenç Riera Ortega – piłkarz hiszpański
 Simone Ortega – hiszpańska autorka kulinarna

Przypisy